Dayeuhluhur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dayeuh Luhur, Sumedang, by, 
 Dayeuhluhur, Sukabumi, by, 
 Dayeuhluhur, Karawang, by, 
 Dayeuhluhur, Cilacap, by, 
 Kecamatan Dayeuhluhur, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar